BBS12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 710 амінокислот, а молекулярна маса — 79 085.

Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки